Beaupuy pode se referir a:
 Beaupuy (Gers)
 Beaupuy (Haute-Garonne)
 Beaupuy (Lot-et-Garonne)
 Beaupuy (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos